Kush, Cush o Cus puede referirse a:

 Kush, personaje bíblico. 
 Kush, nombre de una tribu bíblica. 
 Kush, término hebreo para "africano" (Cushi).
 Hindú Kush, cadena montañosa en Afganistán.
 Reino de Kush, histórico reino antiguo al sur de Egipto, en el Sudán actual.
 Lenguas cushitas,  subgrupo de lenguas afroasiáticas cuyo nombre deriva del personaje bíblico de Cush.
 Kush (canabis), variedad del Canabis.